Дже́рико (, ):

 Джерико, Крис (род. 1970) — американский и канадский рестлер и рок-музыкант.
 Джерико — городок, расположенный в округе Криттенден, Арканзас, США.
 Джерико — городок, расположенный в округе Читтенден, Вермонт, США.
  — населённый пункт, расположенный в округе Нассо, Нью-Йорк, США.